Meteorus rossicus (Belokobylskij), een schildwesp
 Meteorus rossicus (Telenga), een schildwesp

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing